october – miesiąc w kalendarzu rzymskim
 October – album U2
 October – singiel U2